Светско првенство у кошарци 1986. било је 10. по реду, а одржано је у Шпанији од 5. до 20. јула 1986. године. Репрезентација САД је освојила златну медаљу, Совјетски Савез је освојио сребрну медаљу док је Југославија освојила бронзану медаљу.

Прелиминарна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Полуфиналне групе 
У полуфиналнима групама узете су у обзир утакмице између учесника у претходној фази.

Група 1

Група 2

Полуфинале и финале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде

Најбољи тим првенства

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ФИБА

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у 1986.